|}
Die Ōito-Linie (, Ōito-sen) ist eine japanische Eisenbahnstrecke, die zwischen den Bahnhöfen Matsumoto in der Präfektur Nagano und Itoigawa in der Präfektur Niigata verläuft. Der Name Ōito setzt sich aus den Schreibweisen der Stadt Ōmachi () und Itoigawa () zusammen. Betrieben wird die Linie von JR East und JR West. Sie wurde am 6. Januar 1915 eröffnet und wird seit dem 15. August 1957 mit der heutigen Streckenlänge betrieben.

Daten 
 Länge: 105,4 km
 Spurweite: 1067 mm
 Anzahl der Stationen: 42

Einzelnachweise

Weblinks 

 Tunnel der Ōito-Linie (japanisch)

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Nagano
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Niigata
East Japan Railway Company
West Japan Railway Company